Hordéolo — abcesso que ocorre na borda das pálpebras causado pela inflamação de glândulas sebáceas
Castanheta-das-rochas — peixe da família dos Pomacentrídeos
Viuvinha-de-óculos — espécie de ave da família Tyrannidae
Membracidae — grupo relacionado com as cigarras e cigarrinhas
A Viuvinha — romance de José de Alencar
A Viuvinha (filme) — filme de Luiz de Barros

Botânica 
Petrea — género botânico pertencente à família Verbenaceae
 Ajuga reptans — espécie de planta com flor pertencente à família Lamiaceae

Ornitologia 
Viuvinha-branca – ave oceânica da família dos Larídeos
Maria-viuvinha ou Colonia colonus — espécie de pássaro
Lavadeira-de-cabeça-branca ou Arundinicola leucocephala — espécie de pássaro, também conhecida como "viuvinha"
Irerê ou Dendrocygna viduata — espécie de pássaro

Desambiguações de cinema
Desambiguações de espécies
Desambiguações de literatura